Saint-Clet est un nom de lieu, du nom de saint Clet.

Toponyme 

Saint-Clet, municipalité canadienne du Québec dans Vaudreuil-Soulanges
Saint-Clet, commune française des Côtes-d'Armor

Homonymie de localités